Bebou ist der Nachname von:
 Ihlas Bebou (* 1994), togoischer Fußballspieler
 Yanissou Bebou (* 1979), togoischer Fußballschiedsrichter